Saline est le nom de nombreuses rivières d'Amérique du Nord :

Au  :
 La Saline, un affluent du Mackenzie,

Aux  :
 La Saline dans le sud de l'Arkansas, affluent de la Ouachita, 
 La Saline, dans le sud-ouest de l'Arkansas, affluent de la Little River,
 La Saline dans l'Illinois, affluent de l'Ohio,
 La Saline au Kansas,  affluent de la Smoky Hill,
 La Saline dans le Michigan,  affluent de la Raisin
 La Saline dans le Missouri, affluent de la rivière aux Vases,
 Le Bayou de la Saline en Louisiane.

Voir aussi